Tillamook – tribù di nativi americani
 Lingua tillamook (codice ISO 639-3 til)
 Tillamook – capoluogo della Contea di Tillamook, Oregon (Stati Uniti d'America)
 Tillamook – processore Intel